Альтемиров — фамилия; имеет женскую форму Альтемирова.
 Альтемиров, Арби Мусаевич (1964—2017) — российский преподаватель русского и чеченского языков и литературы.
 Альтемиров, Магомет-Мирза Тариевич (1886—1935) — советский государственный и военный деятель. Начальник Ингушской милиции в 1920—1932 гг.